Премия Лео Силарда () — научная премия Американского физического общества.

История 
Учреждена в 1974 году. Названа в честь американского учёного-физика Лео Силарда. До 1998 года была обычной премией, с 1998 года преобразована в лекцию при вручении и последующий цикл лекций в научных центрах. Присуждается ежегодно за продвижение идей о влиянии физики на развитие общества. Включает в себя сертификат, 3 тысячи долларов, а также 2 тысячи долларов на путешествия по научным центрам с лекциями. Премией награждены 5 лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

Ссылки 
 Сайт премии

Примечания 

Силарда
Лео Силарда
Награды, появившиеся в 1974 году
Списки лауреатов премий
Награды Американского физического общества
Награды по алфавиту